Gabrk (Ilirska Bistrica)
 Gabrk (Škofja Loka)